El topónimo Placerville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Placerville, una ciudad en el estado de California;
 Placerville, un pueblo no incorporado en el estado de Colorado;
 Placerville, una ciudad en el estado de Idaho.